Bonplandia ist der Titel folgender Fachzeitschriften zur Botanik:

 Bonplandia (Zeitschrift, 1853), 1853 bis 1862 bei Carl Rümpler in Hannover erschienene botanische Fachzeitschrift
 Bonplandia (Zeitschrift, 1960), auch Bonplandia (Corrientes), seit 1960 in Argentinien erscheinendes spanischsprachiges Periodikum mit dem Zusatz revista del Instituto de Botánica del Nordeste / Universidad Nacional de Nordeste, Facultad de Ciencias Agrarias

Bonplandia ist der Name einer Pflanzengattung:
 Die Gattung Bonplandia  aus der Pflanzenfamilie der Sperrkrautgewächse (Polemoniaceae)